Панеш - адыгейская фамилия:
 Панеш, Сафер Ильясович
 Панеш, Хазрет Хамедович